Сікі (Сайтама)
Повіт Сікі